Парламентские выборы в Швейцарии проходили 31 октября 1943 года для избрания 32-го Национального совета. Количество мест парламента было увеличено со 187 до 194. В результате Социал-демократическая партия стала крупнейшей парламентской партией Национального совета, получив 56 из 194 мест.

Результаты

Примечания 

Выборы 1943 года
1943 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии